AFI — сборник лучших песен калифорнийской альтернативной рок-группы AFI, вышедший в 2004 году на лейбле Nitro Records. Релиз не был анонсирован. Не знала о сборнике и группа, в то время записывающаяся на Dreamworks. Альбом занял 88 позицию в хит-параде Billboard 200.

Об альбоме
AFI содержит 15 треков, расположенных в порядке убывания даты релиза. Существуют две версии: стандартная и цензурированная, на которой заменены некоторые песни с нецензурными словами; на iTunes же содержатся все песни.

Список композиций

Стандартная версия

Цензурированная версия 

Альбомы хардкор-панка